Robert Wenner ist der Name folgender Personen:

* Robert Wenner (Industrieller) (1853–1919), Schweizer Industrieller
 Robert Wenner (Mediziner) (1909–1979), Schweizer Gynäkologe und Hochschullehrer